Бухарино — название населённых пунктов:

Белоруссия 

 Бухарино — до 1936 г. название деревни Октябрь в Жлобинском районе Гомельской области.

Россия 
 Бухарино — деревня в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Бухарино — деревня в Родниковском районе Ивановской области.
 Бухарино — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Бухарино — деревня в Сусанинском районе Костромской области.
 Бухарино — деревня в Краснинском районе Смоленской области.
 Бухарино — деревня в Сосновском районе Челябинской области.
 Бухарино — название посёлка Долгинцево — исторического района Кривого Рога в 1924—1936 годах.
Бухарино — прежнее название деревни Пушкино в Износковском районе Калужской области.
 Бухарино — прежнее название села Кирово в Ардонском районе Республики Северная Осетия.
Бухарино — прежнее название деревни Красная Гора в Калининском районе Тверской области.